Gadus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Carl von Linné 1758. Gadus ingår i familjen torskfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Torskfiskar
Gadus

es:Bacalao